Кабанбай:
 Кабанбай — герой казахского национально-освободительного движения.

Населённые пункты Казахстана 
 Кабанбай (быв. Андреевка) — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Кабанбай (быв. Крупское) — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кабанбай (быв. Кызылказах) — село в Бестерекском сельском округе Урджарского района Восточно-Казахстанской области.
 Кабанбай (быв. Жарбулак) — село в Кабанбайском сельском округе Урджарского района Восточно-Казахстанской области.
 Кабанбай — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.